Valdepeñas de Jaén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdepeñas de Jaén (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Valdepeñas de Jaén (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar